Basilica ist Name oder Beiname von
 Basilika (Bautyp)
Bauwerke
 Basilica Iulia, Rom
 Cisterna Basilica, Zisterne in Istanbul
 Basilica Palladiana in Vicenza, Italien
Weiteres:
 Vena basilica in der Anatomie
 Villa Basilica, Gemeinde in der Provinz Lucca, Italien
 Basilica Peak, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Basilika